Винтер, Эдвард:
  (1622—1686) — английский администратор, нанятый Ост-Индской компанией.
  (1937—2001) — американский актёр.
  (род. 1955) — английский журналист, историк и автор об игре в шахматы.
  (1773—1830) — английский игрок в крикет.
  (1908—1976) — американский эмалист.
  (1879—1941) — американский политик и издатель газет из Миссури.